Yefrémov puede referirse a:

 Iván Yefrémov (1908-1972), paleontólogo y escritor de ciencia ficción ruso; o
 Yefrémov, ciudad del óblast de Tula, en Rusia.